Write once read many, een bepaald type gegevensdrager
 Stichting WORM, een Rotterdamse kunststichting
 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht, een Nederlandse stichting; zie Belangenverstrengeling